Lubiewo peut désigner :

Toponymie 
 en Pologne
 Lubiewo, un quartier de la ville de Międzyzdroje, powiat de Tuchola, dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Lubiewo, une gmina dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Lubiewo, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Lubiewo, un village dans la gmina de Mikołajki, dans le powiat de Mrągowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie